Иван Егорович Шевич:
 Шевич, Иван Егорович — российский генерал-поручик XVIII века.
 Шевич, Иван Егорович (1754—1813) — российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал-лейтенант.
 Шевич, Иван Егорович (1838—1912) — государственный деятель, губернатор Калужской (1871—1882) и Лифляндской (1882—1885) губерний.